Debout Congolais () — державний гімн Демократичної Республіки Конго. Офіційно затверджений 1960 році після проголошення незалежності, проте після утворення держави Заїр у 1971 році був замінений на «La Zaïroise». Після повалення режиму Мобуту Сесе Секо гімн «Debout Congolais» був відновлений у 1997 році. Слова написав Жозеф Лутумба. Музику – Сімон-П’єр Бока ді Мпасі Лонді.

Текст гімну 
Приспів 
Debout Congolais,
Unis par le sort,
Unis dans l'effort pour l'indépendance,
Dressons nos fronts longtemps courbés
Et pour de bon prenons le plus bel élan, dans la paix,
O peuple ardent, par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix.

Citoyens, entonnez l'hymne sacré de votre solidarité,
Fièrement, saluez l'emblème d'or de votre souveraineté, Congo.

Don béni, (Congo) des aïeux (Congo),
O pays (Congo) bien aimé (Congo),
Nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur.
(Trente juin) O doux soleil (trente juin) du trente juin,
(Jour sacré) Sois le témoin (jour sacré) de l'immortel serment de liberté 
Que nous léguons à notre postérité pour toujours.

Див. також 
 Герб Демократичної Республіки Конго
 Прапор Демократичної Республіки Конго

Посилання 
 Сторінка присвячена гімну 

Національні символи Демократичної Республіки Конго
Конго
Конго
Музика Демократичної Республіки Конго